A szerb labdarúgó-bajnokság első osztálya (szerbül: Super Liga Srbije [Супер Лига Србије], szponzorált nevén: SuperLiga) a legmagasabb szintű, évenként megrendezésre kerülő labdarúgó-bajnokság Szerbiában.

Résztvevők

A bajnokság 20 csapatból áll, mindegyik csapat kétszer mérkőzik egymással így 38 forduló után rájátszás nélkül alakul ki a végeredmény.

Csapatok

Tabella
{{#invoke:Sports table|main|style=WDL
|section=aktuális szezon
|source=SuperLiga

|team1=RSB |team2=PAR |team3=ČUK |team4=VOJ |team5=TSC |team6=RSU |team7=MLA |team8=PNS |team9=SPA |team10=MET |team11=NAP |team12=RNI |team13=NPZ |team14=VOŽ |team15=RAD |team16=JAV |team17=INĐ |team18=ZLA |team19=MAČ |team20=BAČ

|result1=CL2Q |result2=ECL2Q |result3=ECL2Q |result4=ECL2Q

|update=végeredmény
|win_BAČ=3 |draw_BAČ=7 |loss_BAČ=28|gf_BAČ=24 |ga_BAČ=68
|win_ČUK=22|draw_ČUK=8 |loss_ČUK=8 |gf_ČUK=69 |ga_ČUK=34
|win_INĐ=10|draw_INĐ=5 |loss_INĐ=23|gf_INĐ=29 |ga_INĐ=66
|win_JAV=12|draw_JAV=10|loss_JAV=16|gf_JAV=45 |ga_JAV=53
|win_MAČ=7 |draw_MAČ=4 |loss_MAČ=27|gf_MAČ=26 |ga_MAČ=81
|win_MET=13|draw_MET=13|loss_MET=12|gf_MET=48 |ga_MET=53
|win_MLA=15|draw_MLA=9 |loss_MLA=14|gf_MLA=43 |ga_MLA=59
|win_NAP=14|draw_NAP=8 |loss_NAP=16|gf_NAP=44 |ga_NAP=51
|win_NPZ=14|draw_NPZ=7 |loss_NPZ=17|gf_NPZ=50 |ga_NPZ=60
|win_PAR=31|draw_PAR=2 |loss_PAR=5 |gf_PAR=95 |ga_PAR=20
|win_PNS=15|draw_PNS=8 |loss_PNS=15|gf_PNS=40 |ga_PNS=47
|win_RAD=14|draw_RAD=6 |loss_RAD=18|gf_RAD=44 |ga_RAD=57
|win_RNI=13|draw_RNI=10|loss_RNI=15|gf_RNI=37 |ga_RNI=39
|win_RSU=16|draw_RSU=7 |loss_RSU=15|gf_RSU=55 |ga_RSU=49
|win_RSB=35|draw_RSB=3 |loss_RSB=0 |gf_RSB=114|ga_RSB=20
|win_SPA=15|draw_SPA=7 |loss_SPA=16|gf_SPA=54 |ga_SPA=53
|win_VOJ=21|draw_VOJ=8 |loss_VOJ=9 |gf_VOJ=62 |ga_VOJ=41
|win_VOŽ=13|draw_VOŽ=9 |loss_VOŽ=16|gf_VOŽ=49 |ga_VOŽ=59
|win_TSC=17|draw_TSC=7 |loss_TSC=14|gf_TSC=68 |ga_TSC=50
|win_ZLA=7 |draw_ZLA=8 |loss_ZLA=23|gf_ZLA=28 |ga_ZLA=64

|col_ECL2Q=yellow1 |text_ECL2Q=
|col_R=red1   |text_R=Kiesés a másodosztályba
|result15=R |result16= R |result17=R |result18= R |result19=R |result20= R

|status_RSB=Q
|status_PAR=Q
|status_VOJ=Q
|status_TSC=Q

|name_ČUK=Čukarički
|name_INĐ=Inđija
|name_JAV=Javor-Matis 
|name_MAČ=Mačva Šabac 
|name_MLA=Mladost Lučani
|name_NAP=Napredak Kruševac
|name_PAR=Partizan
|name_PNS=Proleter Novi Sad
|name_RAD=Rad
|name_RNI=Radnički Niš
|name_RSU=Radnik Surdulica
|name_RSB=FK Crvena zvezda
|name_SPA=Spartak Subotica
|name_VOJ=Vojvodina
|name_VOŽ=Voždovac
|name_TSC=TSC Bačka Topola
|name_ZLA=FK Zlatibor Čajetina
|name_GRA=FK Grafičar Beograd
|name_BAČ=FK Bačka Bačka Palanka
|name_MET=FK Metalac Gornji Milanovac
|name_NPZ=FK Novi Pazar

|show_limit=5
|class_rules = A bajnokság sorrendjét a következők szerint állapítják meg: 
 több szerzett pont az összes mérkőzésen (egy győzelem 3 pont, egy döntetlen 1 pont, egy vereség 0 pont),
 jobb gólkülönbség az azonosan álló csapatok között lejátszott mérkőzéseken
 több lőtt gól az azonosan álló csapatok között

Ha két vagy több csapat a fenti három kritérium alapján is azonos eredménnyel áll, akkor a következők szerint kell meghatározni a sorrendet:'<li>jobb gólkülönbség az összes mérkőzésen,
<li>több lőtt gól az összes mérkőzésen.
<li>több szerzett pont az azonosan álló csapatok között lejátszott mérkőzéseken,
<li>Büntető rúgások, ha csak két csapatnak van azonos számú pontja, és a csoport utolsó fordulójában találkoztak, valamint az összes fenti kritérium alkalmazása után össze is megegyeznek a mutatóik. (nem használható, ha több mint két csapat áll azonos pontszámmal);
<li>Fair Play pontszám (-1 pont egy sárga lapért, -3 pont két sárga lapot követő piros lapért, -4 pont egy azonnali piros lapért, -5 pont egy sárga lap és egy azonnali piros lapért);
<li>UEFA club coefficiens alapján;
<li>sorsolás

|res_col_header=Q
|col_CL2Q=green1 |text_CL2Q=Bajnokok Ligája 1.selejtező forduló
|col_EL1Q=blue2  |text_EL1Q=Európa-liga 1.selejtező forduló
|col_EL2Q=blue1  |text_EL2Q=Európa-liga 2.selejtező forduló
|col_SPL=LightSalmon |text_SPL=Kiesett
|col_Osztályozó=Salmon |text_Osztályozó=Osztályozó
}}Bajnokságot vezető csapatok nevei, fordulónkénti bontásban''

Góllövőlista

Frissítve: 2021. május 19.

A forduló legjobb játékosa

Frissítve: 2021. május 16.

Nemzetközi kupaszereplés

Eredmények 
Az eredmények minden esetben a szerb labdarúgócsapatok szemszögéből értendőek.(o) – otthon játszott, (i) – idegenben játszott mérkőzés.

Jegyzetek

Külső hivatkozások 
 A Jelen Szuper Liga hivatalos oldala 
 A szerb élvonal az uefa.com-on 

Szerb labdarúgó-bajnokságok
szerb 1